Amphoe Mueang Buri Ram (Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe) im Zentrum der Provinz Buri Ram. Die Provinz Buri Ram liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Buri Ram liegt am südlichen Rand der Khorat-Hochebene, die in der heißen Jahreszeit äußerst trocken und in der Regenzeitüberschwemmt ist. Die Entfernung zur Hauptstadt Bangkok beträgt etwa 400 Kilometer.

Benachbarte Landkreise sind (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Prakhon Chai, Nang Rong, Chamni, Lam Plai Mat, Khu Mueang, Ban Dan, Huai Rat und Krasang. Alle Amphoe liegen in der Provinz Buri Ram.

Ausbildung 
In Amphoe Mueang Buri Ram befindet sich die Rajabhat-Universität Buriram.

Sport 
In diesem Bezirk befindet sich das New i-mobile Stadium („Thunder Castle“), das Heimstadion des Erstliga-Fußballvereins Buriram United.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Amphoe Mueang Buri Ram ist in 19 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 323 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die fehlenden Nummern (Geocodes) gehören zu den heutigen Distrikten Ban Dan und Huai Rat.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Chum Het (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Chum Het.
 Buri Ram (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Nai Mueang.

Es gibt vier Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Ban Bua (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Ban Bua.
 Nong Tat (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Nong Tat.
 Lak Khet (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Lak Khet.
 Isan (Thai: ), bestehend aus dem gesamten Tambon Isan.

Außerdem gibt es 13 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Samet (Thai: )
 Sakae Phrong (Thai: )
 Sawai Chik (Thai: )
 Ban Yang (Thai: )
 Phra Khru (Thai: )
 Thalung Lek (Thai: )
 Lumpuk (Thai: )
 Song Hong (Thai: )
 Bua Thong (Thai: )
 Sakae Sam (Thai: )
 Kalantha (Thai: )
 Krasang (Thai: )
 Mueang Fang (Thai: )

Weblinks 
 Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Buri Ram bei amphoe.com (in Thai)

Einzelnachweise 

Mueang Buri Ram